

Patronyme
 Dániel Gyurta, (1989- ), est un nageur hongrois.
 Gergely Gyurta, (1991- ), est un nageur hongrois

Homonymie
Homonymie de patronyme